Archives historiques nationales est le nom des archives nationales de plusieurs pays; voir :
 Archives historiques nationales (Biélorussie) ;
 Archives historiques nationales (Cap-Vert) ;
 .